

Geografia
 Killin – villaggio della Scozia
 Killin – località dell'Arkansas (Stati Uniti)

Persone
 Tom Killin – giocatore di curling in carrozzina